

Astronomie 
 (16142) Leung, astéroïde.

Patronyme 

 Albert Leung (1961-), parolier hongkongais ;
 Chungsen Leung (1950-), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Edward Leung (1991-), militant indépendantiste de Hong Kong ;
 Janet Leung (1994-), joueuse canadienne de softball ;
 Katie Leung (1987-), actrice écossaise ;
 Katrina Leung, femme d'affaires sino-américaine ;
 Ken Leung (1970-), acteur américain ;
 Leung Chun Wing (1994-), coureur cycliste hongkongais ;
 Leung Ka Yu (1996-), coureur cycliste hongkongais ;
 Leung Kwok-Hung, homme politique chinois ; 
 Leung Jan (1826-1901), pratiquant chinois de wing chun ;
 Martin Leung, pianiste américain connu sous les pseudonymes de Video Game Pianist ou VGP ou encore Blindfolded Pianist ;
 Mira Leung (1989-), patineuse artistique canadienne ;
 Patrick Leung (1959-), réalisateur hongkongais ;
 Leung Sheung (1918-1978), maître de wing chun ;